Bristol Rovers FC (celým názvem: Bristol Rovers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Bristol, jenž má zároveň statut samostatného ceremoniálního hrabství. Založen byl v roce 1883. Od sezóny 2016/17 hraje v EFL League One (třetí nejvyšší soutěž v Anglii). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Memorial Stadium s kapacitou 12 296 diváků.

Historie 
Klub byl založen v roce 1883 jako Black Arabs FC, od roku 1898 nese současný název. V roce 1905 se stal vítězem Southern Football League. Od roku 1920 je členem profesionální ligy. Největších úspěchů dosáhl v letech 1956 a 1959, kdy skončil na šestém místě v druhé nejvyšší soutěži. Nejlepším výsledkem v poháru bylo čtvrtfinále v letech 1951, 1958 a 2008. Nejslavnějšími hráči v dějinách klubu byli Ian Holloway, Nigel Martyn a Vitalijs Astafjevs. V roce 2011 klub sestoupil ze třetí do čtvrté ligy.

Příznivci 
Bristol Rovers mají přezdívky Piráti podle námořnické historie Bristolu nebo Plynaři (The Gasheads), protože bývalý stadion Eastville ležel vedle městské plynárny. Hymnou fanoušků je Leadbellyho píseň Goodnight Irene. Rovers fandí mj. politik a spisovatel Jeffrey Archer nebo kapela Depeche Mode. Největším rivalem je Bristol City FC.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1883 – Black Arabs FC (Black Arabs Football Club)
 1884 – Eastville Rovers FC (Eastville Rovers Football Club)
 1897 – Bristol Eastville Rovers FC (Bristol Eastville Rovers Football Club)
 1898 – Bristol Rovers FC (Bristol Rovers Football Club)

Získané trofeje 

 Watney Cup ( 1× )
 1972
 Gloucestershire Cup ( 32× )
 1888/89, 1902/03, 1904/05, 1913/14, 1924/25, 1927/28, 1934/35, 1935/36, 1937/38, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1958/59, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1973/74, 1974/75, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1988/89, 1989/90, 1992/93, 1993/94, 1994/95

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1950/51, 1957/58, 2007/08
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1970/71, 1971/72
 FA Trophy
 1. kolo: 2014/15
 EFL Trophy
 Finále: 1989/90, 2006/07

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1892–1895: Bristol & District League (Division One)
 1895–1897: Western Football League (Division One)
 1897–1899: Birmingham & District League
 1899–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1953: Football League Third Division South
 1953–1962: Football League Second Division
 1962–1974: Football League Third Division
 1974–1981: Football League Second Division
 1981–1990: Football League Third Division
 1990–1992: Football League Second Division
 1992–1993: Football League First Division
 1993–2001: Football League Second Division
 2001–2004: Football League Third Division
 2004–2007: Football League Two
 2007–2011: Football League One
 2011–2014: Football League Two
 2014–2015: Conference Premier
 2015–2016: Football League Two
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Gasopedia – vše o klubu 
 Hymna 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1883
Sport v Bristolu